«Корабе́льные но́вости» () — американский фильм 2001 года, снятый Лассе Халльстрёмом по роману Энни Пру, удостоенному Пулитцеровской премии. Исполнители главных ролей — Кевин Спейси, Джуди Денч и Джулианна Мур.

Сюжет 

Койл, патологический неудачник, влюбляется в красивую и независимую Петел. Став его женой, та изменяет Койлу. Не меняет положения вещей и рождение дочери. Сбежав с очередным дружком, Петел погибает в автомобильной катастрофе. В то же время родители Койла кончают жизнь самоубийством. Раздавленный происшедшим, он принимает предложение своей тётки Агнес и уезжает на Ньюфаундленд, родину отца, чтобы начать всё с нуля.

В ролях

Награды и номинации 
 2002 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая мужская роль — драма (Кевин Спейси), лучшая музыка к фильму (Кристофер Янг)
 2002 — две номинации на премию BAFTA: лучшая мужская роль (Кевин Спейси), лучшая женская роль второго плана (Джуди Денч)
 2002 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана (Джуди Денч)
 2002 — номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля
 2001 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана (Кейт Бланшетт)

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы о журналистах
Экранизации произведений Энни Пру
Фильмы об инцесте
Фильмы США 2001 года